Cebollón puede referirse a:

 el nombre común de la planta Allium cepa; 
 el nombre común de la planta Asphodelus ramosus; o
 el nombre común de la planta '''''Muscari comosum.